Roleff ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Roleffes (auch Roleff oder Roloffs) (1600–1663), landläufig Tempel Anneke genannt, deutsche Schankwirtin, Dienstmagd, Heilkundige und Wahrsagerin
 Heinrich Roleff (1878–1966), von 1936 bis 1966 Weihbischof im Bistum Münster
 Peter Roleff (1906–1994), deutscher Tanzpädagoge